Ла Одисеа има више значења:

 Ла Одисеа (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Одисеа (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику